Fédération communiste libertaire peut faire référence à :

 Fédération communiste libertaire, organisation française ayant existé de 1934 à 1936,
 Fédération communiste libertaire, organisation française ayant existé de 1953 à 1957.
